331-й отдельный артиллерийский Свирский ордена Богдана Хмельницкого дивизион особой мощности резерва Главного Командования — воинская часть Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 
В целом, дивизион ведёт свою историю от 1-й артиллерийской бригады особого назначения, сформированной в 1915 году, а дивизион под существующим номером впервые сформирован 02.03.1940 года на базе 184-го гаубичного артиллерийского полка, в ноябре 1940 года вместе с другими четырьмя дивизионами особой мощности сведён в 281-й гаубичный артиллерийский полк, 22.06.1941 года полк вновь был расформирован на отдельные дивизионы.

В составе действующей армии с 09.08.1942 по 19.08.1942, с 09.09.1942 по 28.09.1942, с 08.09.1943 по 20.10.1943, с 16.06.1944 по 05.09.1944 и с 09.03.1945 по 09.05.1945 года.

На вооружении дивизиона находились 6 305-миллиметровых гаубиц системы Виккерса образца 1915 года российского производства.

На 22.06.1941 года дивизион находился в Орловском военном округе. В августе 1941 года дивизион железнодорожным эшелоном был передислоцирован на станцию Тоцкое Чкаловской области. С августа 1941 по август 1942 дивизион дислоцировался в селе Кирсановка Чкаловской области.

28.07.1942 погружен в эшелон, передислоцировался на станцию Ростов-Ярославский, 09.08.1942 1-я и 3-я батареи дивизиона убыли на станцию Износки под Вязьму, где разрушали вражеские укрепления в ходе Ржевско-Сычевской операции. 2-я батарея отбыла в район станции Будогощь, Ленинградской области и занималась разрушением опорных пунктов противника в полосе действия 4-й армии.

С 09.09.1942 по 28.09.1942 дивизион разрушает укрепления на подступах к Ржеву.

С 08.09.1943 по 20.10.1943 дивизион разрушает укрепления в районе Синявино, Кириши

с 16.06.1944 занял позиции по реке Свирь, по 09.08.1944 года участвует в Свирско-Петрозаводской операции, разрушая долговременные оборонительные сооружения финских войск. Погружен в эшелоны и направлен в Молдавию

В конце августа 1944 года обеспечивает прорыв обороны противника в ходе Ясско-Кишинёвской операции.

С марта 1945 года принимает участие в прорыве сильно укреплённой оборонительной полосы противника на реке Одер, разрушает укрепления в городах Франкфурт и Кюстрин.

08.04.1945 убыл по железной дороге из расположения 33-й армии в оперативное подчинение 5-й ударной армии в район Кюстрина

27.04.1945 года дивизион занял боевой порядок вблизи станции Лихтенберг, в окрестностях Берлина, 29.04.1945 одной батареей вёл обстрел зданий гестапо, занимающих квартал в центре Берлина, поддерживая части 301-й стрелковой дивизии, в ночь на 02.05.1945 участвовал в штурме Берлина.

После окончания войны до 15.11.1945 года дивизион находился на станции Бюркенбрюк

Подчинение

Командование 
  Бадаев Константин Иванович ( командир дивизиона с июля 1942 года до 1947 года) майор

Награды и наименования

Ссылки 
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов) с сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны
 О боевом пути дивизиона

Отдельные артиллерийские дивизионы особой мощности СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1954 году